Марсела има више значења:

 Марсела (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марсела (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику